Денніс Ваєл (,  10 квітня 1969, Су-Сент-Марі) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1985 року.

1988 року був обраний на драфті НХЛ під 110-м загальним номером командою «Нью-Йорк Рейнджерс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Флінт Спірітс», «Бінгемтон Рейнджерс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Детройт Ред-Вінгс», «Адірондак Ред-Вінгс», «Оттава Сенаторс», «Чикаго Вулвс», «Шеффілд Стілерс», «Колумбія Інферно», «Верден Драгонс», «Міссурі Рівер Оттерс» та «Ричмонд Рівердогс».

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Оттава Сенаторс»
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти ліги Східного узбережжя‎‎
Хокеїсти «Шеффілд Стілерс»‎
Задрафтовані «Нью-Йорк Рейнджерс»